3-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин прошёл с 30 августа по 12 сентября 1956 года в столице Франции Париже с участием 24 национальных сборных команд. Чемпионский титул выиграла сборная Чехословакии.

Команды-участницы 
Австрия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, ГДР, Израиль, Индия, Италия, Китай, Куба, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, СССР, США, Турция, Франция, ФРГ, Чехословакия, Южная Корея, Югославия.

Система проведения чемпионата 
24 команды-участницы чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 10 групп, победители в которых вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 10-е. Итоговые 11—20-е и 21—24-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа вторые и третьи места соответственно.

В случае равенства очков у двух и более команд места распределялись по результатам личных встреч между этими командами.

Первый этап

Группа А 

 30 августа: Южная Корея — Турция 3:2 (4:15, 15:5, 12:15, 15:5, 15:10).
 31 августа: СССР — Турция 3:0 (15:0, 15:5, 15:4).
 1 сентября: СССР — Южная Корея 3:0 (15:2, 15:8, 15:4).

Группа B 

 31 августа: Чехословакия — ГДР 3:0 (15:5, 15:4, 15:7).

Группа C 

 31 августа: Болгария — Австрия 3:0 (15:1, 15:3, 15:3).

Группа D 

 31 августа: Румыния — Италия 3:0 (15:10, 15:10, 15:3).

Группа Е 

 31 августа: Венгрия — Нидерланды 3:0 (15:8, 15:8, 15:7).

Группа F 

 30 августа: Франция — Израиль 3:0 (15:4, 15:6, 15:6).
 31 августа: Израиль — Люксембург 3:0 (15:8, 15:2, 15:3).
 1 сентября: Франция — Люксембург 3:0 (15:1, 15:1, 15:2).

Группа G 

 31 августа: США — Бельгия 3:0 (15:2, 15:12, 15:12).

Группа H 

 30 августа: Бразилия — Индия 3:2 (6:15, 15:6, 15:8, 11:15, 15:4).
 31 августа: Китай — Бразилия 3:1 (15:10, 15:9, 6:15, 15:11).
 1 сентября: Китай — Индия 3:1 (15:5, 15:9, 10:15, 15:7).

Группа I 

 30 августа: Португалия — ФРГ 3:0 (15:2, 15:1, 15:2).
 31 августа: Югославия — ФРГ 3:0 (15:0, 15:2, 15:0).
 1 сентября: Югославия — Португалия 3:0 (15:4, 15:6, 16:14).

Группа J 

 31 августа: Польша — Куба 3:0 (15:2, 15:1, 15:1).

Классификационный раунд за 21—24 места 

 2 сентября: Индия — ФРГ 3:0 (15:0, 15:2, 15:5); Турция — Люксембург 3:0 (15:1, 15:5, 15:6).
 3 сентября: Турция — ФРГ 3:0 (15:2, 15:5, 15:2); Индия — Люксембург 3:0 (15:1, 15:2, 15:2).
 5 сентября: Люксембург — ФРГ 3:0 (15:3, 15:11, 15:7); Индия — Турция 3:0 (15:6, 15:6, 15:6).

Классификационный раунд за 11—20 места 

 2 сентября: Италия — Южная Корея 3:0 (15:0, 15:2, 15:5); Бразилия — Израиль 3:0 (15:6, 15:13, 15:8); Португалия — Австрия 3:0 (15:2, 15:7, 15:10); Бельгия — Куба 3:1 (8:15, 15:9, 15:13, 15:1); ГДР — Нидерланды 3:0 (15:7, 15:12, 15:12).
 3 сентября: Португалия — Израиль 3:0 (15:10, 16:14, 15:8); Бразилия — Куба 3:0 (15:5, 15:8, 17:15); Нидерланды — Южная Корея 3:2 (15:11, 6:15, 10:15, 15:9, 15:6); ГДР — Бельгия 3:2 (15:11, 14:16, 11:15, 15:8, 15:2); Италия — Австрия 3:0 (15:3, 15:7, 15:6).
 5 сентября: ГДР — Южная Корея 3:0 (15:11, 15:5, 16:14); Бразилия — Бельгия 3:0 (15:3, 15:6, 15:8); Нидерланды — Австрия 3:0 (15:3, 15:4, 15:9); Португалия — Куба 3:2 (12:15, 15:7, 7:15, 15:8, 15:11); Италия — Израиль 3:1 (15:9, 5:15, 16:14, 15:8).
 6 сентября: Италия — Куба 3:0 (15:10, 17:15, 15:11); Южная Корея — Австрия 3:0 (15:11, 15:13, 15:3); Португалия — Бельгия 3:1 (15:8, 15:6, 7:15, 15:12); Бразилия — ГДР 3:0 (15:10, 15:9, 15:11); Нидерланды — Израиль 3:1 (15:7, 15:9, 7:15, 15:7).
 8 сентября: Италия — Бельгия 3:0 (15:3, 18:16, 15:3); Израиль — Южная Корея 3:2 (15:10, 12:15, ; ГДР — Австрия 3:0 (15:5, 15:11, 15:7); Нидерланды — Куба 3:1 (8:15, 15:10, 15:5, 15:8); Бразилия — Португалия 3:0 (16:14, 15:4, 15:13).
 9 сентября: ГДР — Португалия 3:1 (15:5, 16:14, 12:15, 15:12); Израиль — Австрия 3:0 (15:6, 15:3, 15:8); Куба — Южная Корея 3:2 (15:5, 15:7, 13:15, 8:15, 15:7); Бразилия — Италия 3:1 (15:7, 10:15, 15:3, 15:5); Нидерланды — Бельгия 3:0 (15:11, 15:8, 15:10).
 10 сентября: Южная Корея — Бельгия 3:2 (13:15, 10:15, 15:3, 15:8, 15:4); ГДР — Израиль 3:1 (11:15, 15:6, 16:14, 15:8); Бразилия — Нидерланды 3:0 (15:10, 15:8, 15:13); Куба — Австрия 3:0 (15:13, 15:13, 15:10); Италия — Португалия 3:0 (15:9, 15:12, 15:12).
 11 сентября: Нидерланды — Португалия 3:0 (15:11, 15:7, 15:7); Бельгия — Австрия 3:1 (15:12, 10:15, 15:8, 15:4); Израиль — Куба 3:0 (15:12, 15:13, 15:12); ГДР — Италия 3:2 (14:16, 15:4, 9:15, 15:9, 15:9); Бразилия — Южная Корея 3:0 (15:8, 15:4, 15:9).
 12 сентября: Нидерланды — Италия 3:1 (14:16, 15:12, 15:7, 15:11); Португалия — Южная Корея 3:0 (15:8, 17:15, 17:15); ГДР — Куба 3:0 (15:8, 15:1, 15:10); Бразилия — Австрия 3:0 (15:3, 15:6, 15:2); Израиль — Бельгия 3:1 (15:11, 10:15, 19:17, 15:6).

Финальный этап 

 2 сентября: Польша — Румыния 3:1 (13:15, 15:9, 15:11, 15:7); Чехословакия — Югославия 3:1 (15:9, 15:13, 7:15, 15:6); Франция — Китай 3:1 (15:11, 15:11, 6:15, 16:14); США — Венгрия 3:1 (15:4, 13:15, 15:7, 16:14); СССР — Болгария 3:2 (15:13, 15:9, 9:15, 8:15, 15:9).
 3 сентября: Чехословакия — Румыния 3:2 (3:15, 11:15, 15:9, 15:2, 15:3); СССР — США 3:0 (15:10, 15:2, 15:8); Болгария — Югославия 3:2 (15:7, 13:15, 13:15, 15:6, 15:7); Венгрия — Франция 3:2 (17:15, 16:14, 5:15, 12:15, 15:12); Польша — Китай 3:0 (15:8, 19:17, 15:9).
 5 сентября: Чехословакия — Китай 3:0 (15:13, 15:3, 15:8); Польша — Франция 3:0 (15:5, 15:11, 15:6); СССР — Венгрия 3:0 (15:11, 15:9, 15:2); Румыния — Болгария 3:1 (15:13, 15:7, 5:15, 15:12); США — Югославия 3:0 (15:8, 15:12, 15:12).
 6 сентября: Польша — Венгрия 3:0 (15:11, 15:12, 15:10); Румыния — США 3:2 (15:12, 10:15, 13:15, 15:8, 21:19); Чехословакия — Франция 3:0 (15:5, 15:11, 15:6); СССР — Югославия 3:0 (15:12, 17:15, 15:10); Болгария — Китай 3:0 (15:10, 15:10, 15:9).
 8 сентября: Болгария — Франция 3:1 (8:15, 15:12, 15:13, 15:10); Чехословакия — Польша 3:0 (15:8, 15:8, 15:9); Румыния — СССР 3:1 (15:9, 15:17, 15:12, 15:11); США — Китай 3:1 (15:13, 15:13, 12:15, 15:12); Югославия — Венгрия 3:2 (15:10, 15:2, 9:15, 2:15, 15:9).
 9 сентября: Болгария — Польша 3:1 (14:16, 15:10, 15:6, 15:6); СССР — Китай 3:0 (15:4, 15:8, 15:4); Франция — США 3:1 (11:15, 15:7, 15:9, 15:12); Чехословакия — Венгрия 3:0 (15:5, 15:9, 15:6); Румыния — Югославия 3:2 (15:6, 10:15, 12:15, 15:12, 15:12).
 10 сентября: Китай — Югославия 3:1 (15:9, 16:14, 6:15, 15:9); Чехословакия — Болгария 3:2 (15:11, 11:15, 17:19, 15:8, 17:15); СССР — Франция 3:1 (15:5, 13:15, 15:0, 15:4); Польша — США 3:0 (15:8, 15:6, 15:13); Румыния — Венгрия 3:1 (15:3, 13:15, 15:7, 15:9).
 11 сентября: Франция — Югославия 3:1 (15:9, 4:15, 15:13, 17:15); Болгария — Венгрия 3:0 (15:5, 15:9, 15:12); Чехословакия — США 3:0 (15:4, 15:8, 15:10); Румыния — Китай 3:0 (15:4, 15:10, 15:11); СССР — Польша 3:1 (18:16, 15:11, 14:16, 15:6).
 12 сентября: Венгрия — Китай 3:1 (15:9, 15:10, 8:15, 17:15); США — Болгария 3:1 (8:15, 15:12, 15:6, 15:11); Польша — Югославия 3:1 (15:13, 15:12, 13:15, 15:-); Румыния — Франция 3:0 (15:7, 15:8, 15:6); Чехословакия — СССР 3:2 (9:15, 15:3, 15:13, 9:15, 15:12).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Йозеф Брож, Карел Брож, Богумил Голиан, Карел Лазничка, Зденек Малы, Йозеф Мусил, Яромир Палдус, Карел Паулус, Милан Пурнох, Франтишек Шварцкопф, Ладислав Сыновец, Йозеф Тесарж. Главный тренер — Йозеф Козак.

 : Габриэл Черебетиу, Георге Корбяну, Эдуард Дерзеи, Думитру Медяну, Кайус Микулеску, Себастьян Михайлеску, Константин Митрой, Александру Мушат, Хорациу Николау, Жан Понова, Штефан Роман, Марцел Русеску. Главный тренер — Николае Сотир.

 : Константин Рева, Герман Смольянинов, Семён Щербаков, Георгий Мондзолевский, Нил Фасахов, Владимир Куринный, Геннадий Гайковой, Марат Шаблыгин, Анатолий Макагонов, Анатолий Закржевский, Эдуард Унгурс, Иван Тищенко. Главный тренер — Анатолий Эйнгорн.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.
 Призёры мировых первенств

Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин
1956 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Париже
Август 1956 года
Сентябрь 1956 года
Международные соревнования по волейболу во Франции
Чемпионаты мира во Франции